Esistono più comuni francesi con questo nome

Quincey – Côte-d'Or
Quincey – Alta Saona